Nabe steht für:

 Nabe, ein Maschinenelement
 Siehe auch Fahrradnabe bei Fahrrädern
 das japanische Wort für Kochtopf, siehe Nabemono
 Nabe (Kellwasser), Zufluss des Oker-Zuflusses Kellwasser im Oberharz
 Nabe (Maukaro), indonesisches Dorf im Distrikt Maukaro auf Flores
 eine Serie von Bohnensorten (Nabe4, Nabe15, Nabe17)

Nabe oder Nabé ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Nabe (* 1983), Schweizer Leichtathlet
 Demba Nabé (1972–2018), besser bekannt als Boundzound, deutscher Musiker
 Marc-Édouard Nabe (* 1958), französischer Schriftsteller, Jazzgitarrist und Maler